Иволга:

 Иволговые — семейство птиц.
 Иволги — род птиц семейства иволговых.
 Обыкновенная иволга — небольшая яркая птица, единственный представитель семейства иволговых, распространённый в умеренном климате северного полушария.
 Балтиморская иволга — вид птиц семейства трупиаловых.
 Иволга — серия российских экранопланов.
 «Иволга» (ЭГ2Тв) — российский городской и пригородный электропоезд

Персоналии 
 Иволга, Иван Викторович (род. 1971) — российский гитарист, экс-участник группы «Ночные снайперы».

Реки 
 Иволга (приток Верховской Былины) — в Вологодской области.
 Иволга (приток Гульки) — в Сахалинской области.
 Иволга (приток Демида) — в Свердловской области.
 Иволга (приток Дуговой) — в Чукотском АО.
 Иволга (приток Кочковатки) — в Чукотском АО.
 Иволга (приток Окуры) — в Камчатском крае.
 Иволга (приток Селенги) — в Республике Бурятия.
 Иволга (приток Унды) — в Забайкальском крае.
 Иволга (приток Уннейваяма) — в Камчатском крае.
 Иволга (приток Ухтомы) — в Ивановской области.

См. также 
 Иволга-Холдинг — казахстанская многоотраслевая агропромышленная группа компаний.
 Илга-Иволга — художественный фильм режиссёра Яниса Стрейча, снятый на Рижской киностудии в 1972 году.